Impares puede hacer referencia a:

 Impares, serie de televisión, emitida en Antena 3
 Impares Premium, serie de televisión, derivada de la serie anterior. Se emite en Neox.
 Números impares, nones, números enteros que no son múltiplos de 2.